Slovo Bendík může znamenat:

příjmení
 Ján Bendík (1903–1970) – slovenský a československý politik
 Jozef Bendík (1903–1989) – slovenský malíř
 Miroslav Bendík (* 1945) – slovenský a československý politik

místní název
 Bendík (rybník) – rybník v Třeboňské pánvi u Hlincové Hory

Rozcestníky  - místopisné jméno